Воло́ки — название нескольких деревень в Белоруссии:

 Волоки — деревня, Озеранский сельсовет, Рогачевский район, Гомельская область
 Волоки — деревня, Циринский сельсовет, Кореличский район, Гродненская область
 Волоки — деревня, Мстижский сельсовет, Борисовский район, Минская область
 Волоки — деревня, Пашковский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область
Также:
 Переволоки — деревня, Чудинский сельсовет, Ганцевичский район, Брестская область
 Уволоки — деревня, Летчанский сельсовет, Витебский район, Витебская область
 Уволоки — деревня, Сорочинский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Наволоки — деревня, Новозарянский сельсовет, Чашникский район, Витебская область